Blecktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blecktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Blecktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705119-137293), sjö i Åre kommun, 
Blecktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705407-136910), sjö i Åre kommun, 
Blecktjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,54 ha)
Stor-Blecktjärnen, sjö i Åre kommun, 
Blecktjärnarna (Haverö socken, Medelpad, 691721-148158), sjö i Ånge kommun, 
Blecktjärnarna (Haverö socken, Medelpad, 691733-148134), sjö i Ånge kommun, 
Blecktjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 694257-148810), sjö i Ånge kommun, 
Blecktjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 694275-147837), sjö i Ånge kommun,  (5,66 ha)

Se även 
Blektjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn